Orlova kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Gory Orlova,

Tjeckien 

 Orlová (ort), Mähren-Schlesien, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar